"Yellow Submarine" (canção), lançada em 1966
Yellow Submarine (filme), de animação lançado em 1968 e estrelando os Beatles
Yellow Submarine, álbum de trilha sonora do filme lançado em 1969
Yellow Submarine Songtrack, uma versão expandida de Yellow Submarine lançada em 1999
Ringo's Yellow Submarine, um programa de rádio apresentado por Ringo Starr.

Desambiguações de artes